Hailstone steht für:
 Hailstone (Utah), Ort im Wasatch County, Utah, Vereinigte Staaten
 Operation Hailstone, US-amerikanische Militärunternehmung im Zweiten Weltkrieg